Die Saison 2005/06 war die 26. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum ersten Mal der OSC Baden-Baden. Neu aufgestiegen waren der Godesberger SK, die SG Heidelberg-Kirchheim, der SC Leipzig-Gohlis und der SK Zehlendorf. Alle vier Neulinge stiegen wieder ab, wobei Zehlendorf alle 15 Saisonspiele verlor.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2005/06.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

2005/06
Schachveranstaltung 2005
Schachveranstaltung 2006
Sportsaison 2005/06